Алешковський Михайло Олексійович — російський актор
 Алешковський Йосип Юхимович — російський прозаїк, поет і сценарист, автор-виконавець пісень